Una tendencia puede ser, o puede referirse a:

 En estadística y matemática:
 Tendencia, noción que corresponde a la orientación constatada en una serie de datos, en un determinado período;
 Medidas de tendencia central, como ser por ejemplo, media, media ponderada, media geométrica, media armónica, mediana, moda, etc;

 En comportamiento humano:
 Tendencia, noción de sociología y psicología social vecina al concepto de moda, y con frecuencia ligada a fenómenos de imitación (por ejemplo, en cuanto a vestuario, la moda designa o señala la manera de vestir, propia de una época o de una región);
 Tendencia en psicología, forma aversiva o preferente de actuar;

 En economía:
 Tendencia, en relación con el análisis de mercados;
 Tendencias de mercado, tendencia o tendencias en la cual un mercado se mueve en una dirección particular y en un determinado intervalo de tiempo; se la llama tendencia (s) principal (es) la que corresponde al largo plazo, intermedia (s) para los plazos medianos, inmediata (s) para la corta duración;
 Tendencia bursátil, designa y señala la evolución de las cotizaciones de los activos financieros (esta noción es muy próxima con la ya señalada en el ítem anterior, aunque más particularmente centrada en la esfera financiera);
 Tendencia coyuntural, la ligada a los ciclos económicos;

 En política:
 Tendencia política, concepto sinónimo a corriente política;

 En música:
 Tendencia, álbum de Amanda Lear (2003).